Ка́дьяр () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 47 км². Население — 1637 человек (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Situación de Cádiar
 Página no oficial de Cádiar
 Projecto artistico y sostenible Valle de Sensaciones, en Yátor

Муниципалитеты Гранады